

Palmarès 
Giochi olimpici
Anversa 1920: bronzo nella marcia 10 km.

Collegamenti esterni